

Загор'є — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Загор'є — присілок, Солнечногорський міський округ, Московська область
 Загор'є — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Загір'я

ru:Загорье